Beit Midrash Synagoge steht für:

 Beit Midrash Hagadol Synagoge Jonava, Litauen
 Beit Midrash Synagoge (Kalvarija), Litauen